Schrader se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Heinrich Adolph Schrader
 Hans-Joachim Schrader